Kaplja vas (gmina Prebold)
 Kaplja vas (gmina Sevnica)